Laemophloeus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre François Marie Auguste Dejean 1835. Laemophloeus ingår i familjen ritsplattbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Ritsplattbaggar
Laemophloeus